M29 kan syfta på:

 Messier 29 – en stjärnhop
 M29 (spårvagn) – en fyraxlig boggiespårvagn